The Crusade — третій студійний альбом американської групи Trivium, який був випущений 10 жовтня 2006 року.

Композиції 
 Ignition - 3:54
 Detonation - 4:28
 Entrance of the Conflagration - 4:35
 Anthem (We Are the Fire) - 4:03
 Unrepentant - 4:51
 And Sadness Will Sear - 3:34
 Becoming the Dragon - 4:43
 To the Rats - 3:42
 This World Can't Tear Us Apart - 3:30
 Tread the Floods - 3:33
 Contempt Breeds Contamination - 4:28
 The Rising - 3:45
 The Crusade - 8:19

Джерела 
 The Crusade  allmusic
 The Crusade  last.fm

Альбоми Trivium
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2006
Альбоми Roadrunner Records